Konska kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Konska reka, vattendrag, Pernik,

Polen 

 Końska (vattendrag), 
 Końska (berg), Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat kamiennogórski, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar